Horvátország
Dolovo falu Dobrinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Koszovó
Dolovo falu Klina községben, a Peći körzetben

 Szerbia
Dolovo falu Pancsova községben, a Délbánáti körzetben
Dolovo falu Tutin községben, a Raškai körzetben